Hessenstein steht für:

geographische Objekte:
 Hessenstein (), Berg im Bayerischen Wald, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hessenstein (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hessenstein (Warnkenhagen), Ortsteil von Warnkenhagen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Aussichtsturm Hessenstein beim Gut Panker, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Burg Hessenstein, Burg bei Ederbringhausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Palais Hessenstein, Stadtpalast in Stockholm, Schweden

Sonstiges:
 Hessenstein (Grafen), zwei Grafengeschlechter
 Herrschaft Hessenstein, Adelsherrschaft

Hessenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm von Hessenstein (1735–1808), schwedischer Soldat und Staatsmann
Siehe auch:
 Landschaftsschutzgebiet Endmoränengebiet mit Hessenstein zwischen Lütjenburg und Hohenfelde und Umgebung